Imperator může být:
 Imperátor – císař, případně nositel vojenské moci
 Hřib (Imperator) – rod hřibovitých hub popsaný roku 2015 evropskými mykology
 Imperator rhodopurpureus
 Imperator torosus